Schmezer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schmezer (1800–1882), deutscher Pfarrer
 Friedrich Schmezer (1807–1877), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Guido Schmezer (1924–2019), Schweizer Schriftsteller (Ueli der Schreiber)
 Holger Schmezer (1947–2012), deutscher Bundestrainer der Dressurreiter
 Ueli Schmezer (* 1961), Schweizer Journalist und Musiker

Siehe auch:

 Schmetzer